La familia Paleólogo (en griego: Παλαιολογος, plural. Παλαιολογοι) fue la última dinastía reinante en el Imperio bizantino. Tras la Cuarta Cruzada, varios miembros de la familia huyeron a Nicea donde se hicieron con un imperio en el exilio en dicha ciudad. Miguel VIII Paleólogo se convirtió en emperador en 1259 y reconquistó Constantinopla en 1261. Los descendientes de Miguel VIII reinaron hasta la caída de Constantinopla en 1453, la dinastía más longeva en la historia bizantina. Debido a sus enlaces matrimoniales con familias de Occidente, los Paleólogo fueron la primera familia imperial bizantina en utilizar escudo de armas al modo occidental: usaron tanto el águila imperial bicéfala en sable sobre campo de oro, como un campo de gules con una cruz con cuatro betas en oro en los cuarteles.

En origen, se trataba de una familia de la nobleza media de Macedonia de antigua estirpe (Jorge Paleólogo era amigo de Alejo I Comneno), pero sus generaciones más antiguas son desconocidas. El primero en casarse con alguna familia imperial fue un Alejo Paleólogo, cuya esposa fue una nieta de Zoe Ducas, hija menor de Constantino X, y de Adriano Comneno, hermano menor del emperador Alejo I. Otro Alejo Paleólogo se casó con Irene Angelina, hija mayor de Alejo III Ángelo y Eufrosine Camatera. La hija de Alejo e Irene, Teodora Ángelo Paleólogo se casó con su primo Andrónico Paleólogo, que descendía de Zoe. Esta pareja sería el origen de la dinastía imperial, pues su hijo fue el emperador Miguel VIII. Pero, según otra tradición, eran italianos, procedentes de la ciudad de Viterbo. Paleólogos, de hecho, es el lema de Viterbo (vetus verbum). Así es como se explica su nombre.

Tabla genealógica 

 Nicéforo Paleólogo (m. 1081)
 │
 ├──> Nicolás Paleólogo
 │
 └──> Jorge Paleólogo
      ∞ Ana Ducas
      │
      ├──> Alejo Paleólogo
      │    ∞ Ana Comnena
      │    │
      │    └──> Jorge Comneno, sebastos
      │         │
      │         └──> Alejo
      │              ∞ Irene Ángelo, hija de Alejo III Ángelo
      │              │
      │              └──> Teodora Paleólogo (ver más abajo)
      │                   ∞ Andrónico Paleólogo, gobernador de Tesalónica (ver más abajo)
      │
      └──> Nicéforo Paleólogo
           │
           └──> Miguel Comneno
                │
                └──> Alejo
                     ∞ Irene Comneno
                     │
                     └──> Andrónico Paleólogo, gobernador de Tesalónica (ver más arriba)
                          ∞ Teodora Paleólogo (ver más arriba)
                          │
                          └──> Miguel VIII Paleólogo (1224-1282) (r. 1261-1282)
                               ∞ Teodora Ducaina Vatatzina
                               │
                               ├──> Andrónico II Paleólogo (1258-1332) (r. 1282-1328)
                               │     ∞ 1) Ana de Hungría († 1281) hija de Esteban V de Hungría
                               │     ∞ 2) Yolanda de Montferrato (1274-1317)
                               │    │
                               │    ├─1> Miguel (IX) (1278-1320) (co-emp. 1294-1320)
                               │    │    ∞ Rita (1278-1333), hija de León II de Armenia
                               │    │    │
                               │    │    ├──> Andrónico III Paleólogo (1296-1341) (r. 1328-1341)
                               │    │    │    ∞ 1) Irene de Brunswick (h. 1293-1324)
                               │    │    │    ∞ 2) Ana de Saboya (h. 1306-1365/66)
                               │    │    │    │
                               │    │    │    ├─2> María (1330-?)
                               │    │    │    │    ∞ Miguel Asen IV, zar de Bulgaria (m. 1354)
                               │    │    │    │
                               │    │    │    └─2> Juan V Paleólogo (1332-1391) (r. 1341-1376 y 1379-1391)
                               │    │    │         ∞ Helena Cantacucena (1333-1396)
                               │    │    │         │
                               │    │    │         ├──> Andrónico IV Paleólogo (1348-1385) (r. 1376-1379)
                               │    │    │         │    ∞ Keratsa de Bulgaria
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    └──> Juan VII Paleólogo (1370-1408) (r. 1390)
                               │    │    │         │
                               │    │    │         ├──> Manuel II Paleólogo (1350-1425) (r. 1391-1425)
                               │    │    │         │    ∞ Helena Dragaš (1376-1450)
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    ├──> Juan VIII Paleólogo (1392-1448) (r. 1425-1448)
                               │    │    │         │    │    ∞ 1) Anna de Moscú (1393-1417)
                               │    │    │         │    │    ∞ 2) Sofía de Montferrato (1396-1437) (ver más abajo)
                               │    │    │         │    │    ∞ 3) María Comneno de Trebisonda (m. 1439)
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    ├──> Teodoro II Paleólogo, déspota de Morea (1396-1448)
                               │    │    │         │    │    ∞ Cleofas Malatesta
                               │    │    │         │    │    │
                               │    │    │         │    │    └──> Helena Paleólogo (1428-1458)
                               │    │    │         │    │         ∞ Juan II de Chipre
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    ├──> Andrónico Paleólogo (1400-1429), déspota de Tesalónica
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    ├──> Constantino XI Dragases Paleólogo (1405-53) (r. 1449-53)
                               │    │    │         │    │    ∞ 1) Magdalena Tocco (m. 1429)
                               │    │    │         │    │    ∞ 2) Caterina Gattilusio (m. 1442)
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    ├──> Demetrio Paleólogo(1406/07-1470), déspota de Morea
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    └──> Tomás Paleólogo (1409-1465), déspota de Morea
                               │    │    │         │         ∞ Caterina Zaccaria
                               │    │    │         │         │
                               │    │    │         │         ├──> Andrés Paleólogo (m. 1502)
                               │    │    │         │         │
                               │    │    │         │         ├──> Sofía Paleólogo (m. 1503)
                               │    │    │         │         │    ∞ Iván III de Rusia, Gran duque de Moscú
                               │    │    │         │         │
                               │    │    │         │         ├──> Helena Paleólogo de Morea (1431-1473)
                               │    │    │         │         │
                               │    │    │         │         └──> Manuel Paleólogo (n. 1455)
                               │    │    │         │          │
                               │    │    │         │          └──> Andrés Paleólogo ()
                               │    │    │         │
                               │    │    │         └──> Teodoro, déspota del Peloponeso (h. 1355-1407)
                               │    │    │
                               │    │    ├──> Ana (m. 1320)
                               │    │    │    ∞ 1) Tomás I Comneno Ducas, déspota de Epiro (m. 1318)
                               │    │    │    ∞ 2) Nicolás Orsini, conde de Cefalonia
                               │    │    │
                               │    │    └──> Teodora Paleólogo
                               │    │         ∞ 1) Teodoro Svetoslav Zar de Bulgaria (m. 1321)
                               │    │         ∞ 2) Miguel III de Bulgaria (n. 1330), Zar de Bulgaria
                               │    │
                               │    ├─1> Constantino, déspota de Tesalónica
                               │    │
                               │    ├─2> Juan (1286-1307), déspota de Tesalónica
                               │    │
                               │    ├─2> Teodoro I de Montferrato (1291-1338), marqués de Montferrato
                               │    │    │
                               │    │    ├──> Juan II de Montferrato (1313-1372) 
                               │    │    │    ∞ Isabel de Mallorca (1337-1403)
                               │    │    │    │
                               │    │    │    ├──> Otón III de Montferrato (1358-1378)
                               │    │    │    │
                               │    │    │    ├──> Juan III de Montferrato (1360-1381)
                               │    │    │    │
                               │    │    │    └──> Teodoro II de Montferrato (1363-1418)
                               │    │    │         │
                               │    │    │         ├──> Juan Jaime de Montferrato (1395-1445)
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    ├──> Juan IV de Montferrato (1413-1464)
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    ├──> Guillermo VIII de Montferrato (1420-1483)
                               │    │    │         │    │    │
                               │    │    │         │    │    └──> Blanca
                               │    │    │         │    │         ∞ Carlos I de Saboya
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    ├──> Bonifacio III de Montferrato (1424-1494)
                               │    │    │         │    │    │
                               │    │    │         │    │    ├──> Guillermo IX de Montferrato (1486-1518)
                               │    │    │         │    │    │    │
                               │    │    │         │    │    │    ├──> Bonifacio IV de Montferrato (1512-1530)
                               │    │    │         │    │    │    │
                               │    │    │         │    │    │    ├──> María Paleóloga (1509-1530)
                               │    │    │         │    │    │    │
                               │    │    │         │    │    │    └──> Margarita Paleólogo (1510-1566) (Familia Gonzaga)
                               │    │    │         │    │    │        
                               │    │    │         │    │    │
                               │    │    │         │    │    └──> Juan Jorge de Montferrato (1488-1533)
                               │    │    │         │    │
                               │    │    │         │    └──> Amadea de Montferrato (1429-1440)
                               │    │    │         │          ∞ Juan II de Chipre
                               │    │    │         │
                               │    │    │         └──> Sofía de Montferrato ∞ Juan VIII Paleólogo (ver más arriba)
                               │    │    │
                               │    │    └──> Yolanda Paleólogo de Montferrato ∞ Aimone de Saboya
                               │    │
                               │    └─2> Simonis
                               │          ∞ Esteban Uroš II Milutin (m. 1321)
                               │
                               ├──> Irene Paleólogo (emperatriz de Bulgaria)
                               │    ∞ Iván Asen III, Zar de Bulgaria (m. 1302)
                               │
                               ├──> Eudoxia Paleóloga (m. 1302)
                               │    ∞ Juan II de Trebisonda (m. 1297)
                               │
                               └──> Teodora
                                    ∞ David VI de Georgia (m. 1293)

Gobernantes pertenecientes a la Dinastía Paleólogo

Lista de los Emperadores Bizantinos Paleólogo 

 Miguel VIII Paleólogo 1259-1282 (en Nicea, y en Constantinopla a partir de 1261)
 Andrónico II Paleólogo (1282-1328, coemperador: Miguel (IX) Paleólogo en 1294-1320)
 Andrónico III Paleólogo (1328-1341)
 Juan V Paleólogo (1.ª vez: 1341-1376, coemperador: Juan VI Cantacuzeno 1341-1355)
 Andrónico IV Paleólogo (1376-1379)
 Juan V Paleólogo (2.ª vez: 1379-1391)
 Juan VII Paleólogo (1390)
 Manuel II Paleólogo (1391-1425)
 Juan VIII Paleólogo (1425-1448)
 Constantino XI Paleólogo (1448-1453) - último emperador bizantino.

Emperadores Titulares 

 Demetrio Paleólogo (1453-1460) 
 Tomás Paleólogo (1460-1465) 
 Andrés Paleólogo (1465-1502)

En 1502, pasa sus derechos a los Reyes Católicos

Lista de los Marqueses de Montferrato 
1. Teodoro I Paleólogo (1306-1338). Hijo del Emperador Andrónico II

2. Juan II Paleólogo (1338-1372).

3. Otón III Paleólogo (1372-1378).

4. Juan III Paleólogo (1378-1381).

5. Teodoro II Paleólogo (1381-1418)

6. Juan Jaime I Paleólogo (1418-1445)

7. Juan IV Paleólogo (1445-1464)

8. Guillermo VIII Paleólogo (1464-1483)

9. Bonifacio III Paleólogo (1483-1494)

10. Guillermo IX Paleólogo (1494-1518)

11. Bonifacio IV Paleólogo (1518-1530)

12. Juan Jorge I Paleólogo (1530-1533)

Referencias

Enlaces externos 

 
Imperio bizantino en el siglo XIII
Imperio bizantino en el siglo XIV
Imperio bizantino en el siglo XV